

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene defensores del título.

Radu Albot y Mitchell Krueger ganaron el título tras derrotar en la final Adam Hubble y Jose Rubin Statham.

Cabeza de serie 

  Alex Bolt /  Andrew Whittington ''(Cuartos de final)
 ''' Radu Albot /  Mitchell Krueger (Campeones)

<ol start=3>
  Somdev Devvarman /  Sanam Singh ''(Baja)
  Maverick Banes /  Gavin van Peperzeel ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Launceston 2015